Antonio de Campos Negreiros (, ) é/foi um compositor brasileiro.

Compositores do Brasil